Le Championnat de squash du British Open masculin 1985 est l'édition 1985 du British Open qui se déroule d'abord au Dunnings Mill Squash Club (East Grinstead)  et ensuite au Centre de conférences de Wembley à Londres du 15 au 23 avril 1985. Jahangir Khan remporte son quatrième titre consécutif en battant Chris Dittmar en finale.

Têtes de série

Tableaux et résultats

Finale 
 Jahangir Khan bat  Chris Dittmar 9-3 9-2 9-5

Tableau final

Section 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 British Open
 British Open féminin 1985

masculin 1985
Compétition de squash à Londres
British Open masculin
Sport en Angleterre en 1985
Sport en avril 1985